10. Flotte steht für:

 10. Regionalflotte, Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 10. Luftflotte (Japanisches Kaiserreich), Luftflotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Tenth Fleet, Flotte der United States Navy, siehe United States Navy #Zehnte Flotte; U.S. Fleet Cyber Command / U.S. Tenth Fleet